H28 peut faire référence à :
 Cataracte et autres affections du cristallin au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS H28, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Route principale suisse 28 reliant Schaan (Liechtenstein) à Müstair.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres